Die griechische Gemeinde Aristotelis (, ) wurde zum 1. Januar 2011 aus den bis dahin unabhängigen Gemeinden Arnea, Panagia und Stagira-Akanthos gebildet und liegt im Osten der Halbinsel Chalkidiki in der Region Zentralmakedonien. Sie wurde nach dem griechischen Philosophen Aristoteles benannt, der in der antiken Stadt Stageira geboren wurde. Deren Überreste befinden sich auf dem Gemeindegebiet.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Arnea – Δημοτική Ενότητα Αρναίας – 6.063
 Stadtbezirk Arnea – Δημοτική Κοινότητα Αρναίας – 2.300
 Arnea – Αρναία – 2.300
 Ortsgemeinschaft Neochori – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου – 714
 Neochori – Νεοχώρι – 714
 Ortsgemeinschaft Paleochori – Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου – 1.489
 Paleochori – Παλαιοχώρι – 1.489
 Ortsgemeinschaft Stanos – Τοπική Κοινότητα Στανού - 929
 Στανός – 929
 Ortsgemeinschaft Varvara – Τοπική Κοινότητα Βαρβάρας – 631
 Chrysi Akti – Χρυσή Ακτή – 82
 Kafkanas – Καυκανάς – unbewohnte Insel
 Kalyvia Varvaras – Καλύβια Βαρβάρας – 11
 Varvara – Βαρβάρα – 538
 Gemeindebezirk Panagia – Δημοτική Ενότητα Παναγίας – 3.526
 Ortsgemeinschaft Gomati – Τοπική Κοινότητα Γοματίου – 557
 Develiki – Δεβελίκι – 34
 Gomati – Γομάτι – 509
 Pyrgos Chiliadous – Πύργος Χιλιαδούς – 14
 Ortsgemeinschaft Megali Panagia – Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας – 2.592
 Megali Panagia – Μεγάλη Παναγία – 2.592
 Ortsgemeinschaft Pyrgadikia – Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων – 377
 Agios Ioannis Prodromos – Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος – 38
 Assa – Άσσα – 19
 Pyrgadikia – Πυργαδίκια – 320
 Gemeindebezirk Stagira-Akanthos – Δημοτική Ενότητα Σταγίρων-Ακάνθου – 8.705
 Stadtbezirk Ammouliani – Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής – 547
 Amouliani (Insel) – Αμουλιανή – 529
 Drenia – Δρένια – unbewohnte Insel
 Limani – Λιμάνι (‚Hafen‘) – 12
 Trypiti – Τρυπητή – 6
 Stadtbezirk Ierissos – Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού – 3.455
 Garvadia – Γαβράδια – 73
 Ierissos – Ιερισσός – 3.266
 Koumitsa – Κουμίτσα – 40
 Limani – Λιμάνι (‚Hafen‘) – 4
 Nireas – Νηρέας – 6
 Xiropotamo – Ξηροπόταμο – 66
 Ortsgemeinschaft Nea Roda – Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων – 1.164
 Chrysi Akti – Χρυσή Ακτή – unbewohnt
 Metochi Agiou Pavlou – Μετόχι Αγίου Παύλου – 2
 Nea Roda – Νέα Ρόδα – 1.153
 Skala – Σκάλα – 9
 Ortsgemeinschaft Olymbiada – Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος – 741
 Olymbiada – Ολυμπιάδα – 741
 Ortsgemeinschaft Ouranoupoli – Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως – 826
 Oranoupoli – Ουρανόπολη – 826
 Ortsgemeinschaft Stagira – Τοπική Κοινότητα Σταγίρων – 352
 Stagira – Στάγιρα – 352
 Ortsgemeinschaft Stratoniki – Τοπική Κοινότητα Στρατονίκης – 563
 Eleftheronisos – Ελευθερόνησος – unbewohnte Insel
 Kryoneri – Κρυονέρι – 2
 Stratoniki – Στρατονίκη – 561
 Ortsgemeinschaft Stratoni – Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου – 1.057
 Stratoni – Στρατώνι – 1.057

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeinde in Zentralmakedonien
Makedonien (Griechenland)
 
Aristoteles als Namensgeber
Gegründet 2011